El río Murchison puede referirse a los siguientes ríos:

 Río Murchison (Australia Occidental)
 Río Murchison (Nueva Zelanda)
 Río Murchison (Tasmania)
 Río Murchison (Nunavut) (Kuuk)